Малая Сейдеминуха () — село в Бериславском районе Херсонской области Украины. До 2020 года входило в состав Великоалександровского района.

В 1840–1841 годах на окраине еврейской земледельческой колонии Сейдеминуха (совр. Калининское) поселилась группа переселенцев из Невеля и других населённых пунктов Витебской губернии, после чего она разделилась на Большую Сейдеменуху и Малую Сейдеменуху.

В 1842 году в Малой Сейдеменухе проживало 442 человек (35 дворов), в 1887 году – 233 (33 двора), в 1897 году – 520 (96,5% – евреи), в 1916 году – 632, в 1920 году – 892, в 1924 году – 793, в 1931 году – 578 человек. С 1840-х годах действовала синагога. В 1898–1899 годах земледелием занимались 75 семей (454 человек). Часть колонистов занималась ремеслами. В конце XIX века существовали частная начальная школа и хедер. В 1912 году было открыто 2-классное народное еврейское училище.

В ходе Гражданской войны Малая Сейдеминуха подвергалась погромам и грабежам, в том числе в 1919 году погром учинили части Добровольческой армии; хозяйства колонистов пришли в упадок. В 1924–1931 годах число хозяйств сократилось со 163 до 123. В 1925–1928 годах существовали товарищества по совместной обработке земли (сельскохозяйственная техника была предоставлена Джойнтом и КОМЗЕТом). В 1929 в колхоз «Авангард» объединилось 90,2 % хозяйств. В 1928–1944 поселение называлось Штерндорф и входило в  национальный район.

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, 218 человек из Штерндорфа были призваны в РККА (189 из них погибли), 28 эвакуированы. 17 сентября 1941 года в Штерндорфе гитлеровцами было расстреляно 340 евреев. После 1945 года часть евреев вернулась в Малую Сейдеминуху, которой было возвращено прежнее название. В конце 1940-х годах в Малой Сейдеминухе проживало 44 еврея.

Село подверглось нападению российских войск во время вторжения России в Украину в 2022 году.

Население по переписи 2001 года составляло 245 человек. Почтовый индекс — 74130. Телефонный код — 5532. Код КОАТУУ — 6520980504.

Местный совет 
74130, Херсонская обл., Великоалександровский р-н, с. Благодатовка, ул. Ленина, 46

Примечания

Ссылки 
 Малая Сейдеминуха на сайте Верховной рады Украины 
 

 

Населённые пункты Великоалександровского района
Еврейские земледельческие колонии Херсонской губернии
Бывшие еврейские земледельческие колонии СССР